Corregidor steht für:

 Corregidor, Insel der Philippinen
 Corregidor (Caldera), Vulkan auf den Philippinen
 Corregidor (Corregimiento) war die Amtsbezeichnung einer lokalen Verwaltungs- und Justizperson in Spanien und seinen Kolonien (abgeschafft 1833)
 Der Corregidor, Komische Oper von Hugo Wolf